Saenius ist der Familienname folgender Personen:

 Gaius Saenius Severus, römischer Suffektkonsul 126
 Lucius Saenius, römischer Politiker und Senator